Дорожкино — деревня Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Вехнянской волости.
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 55 жителей.

География 
Расположена на восточном побережье озера Вехно, в 14 км к западу от райцентра, города Новоржев, и в 2 км к северу от волостного центра Вехно.

История 
До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Алтунской волости с центром в д. Вехно.

Население

Инфраструктура 
Церковь Спаса Преображения. Вехнянская начальная общеобразовательная школа филиал МОУ Новоржевская средняя школа.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом по автомобильной дороге 58К-019 Пушкинские Горы — Локня.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района